Молчановский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Молчановский сельсовет — в Мазановском районе Амурской области.
 Молчановский сельсовет — в Большеболдинском районе Нижегородской области.